Osoby o nazwisku Pietrowski
 Artur Pietrowski (1924-2006) – rosyjski psycholog
 Boris Pietrowski (1908-2004) – radziecki chirurg
 Fiodor Pietrowski (1907-1959) – generał radzieckich służb specjalnych
 Konstantin Pietrowski (1875-?) – rosyjski działacz narodowy w II Rzeczypospolitej
 Marcin Pietrowski (ur. 1988) – polski piłkarz
 Piotr Pietrowski (1899-1941) – radziecki wojskowy
 Stiepan Pietrowski (1897-po 1966) – pułkownik Armii Czerwonej, generał brygady LWP

Zobacz też
 Pasaż Pietrowski
 Stadion Pietrowski